Luís IX de Hesse-Darmestádio (Darmestádio,  – Pirmasens, ) foi Conde de Hesse-Darmestádio de 1768 até 1790. Era filho de Luís VIII, Conde de Hesse-Darmestádio e Carlota de Hanau-Lichtenberg.

|-
! colspan="3" style="background: #FBEC5D;" | Luís IX, Conde de Hesse-DarmestádioCasa de Hesse-DarmestádioRamo da Casa de Hesse15 de dezembro de 1719 – 6 de abril de 1790
|-
|width="30%" align="center"| Precedido porLuís VIII
|width="40%" style="text-align: center;"|Conde de Hesse-Darmestádio17 de outubro de 1768 – 6 de abril de 1790
|width="30%" align="center"| Sucedido porLuís X
|}

Naturais de Darmestádio
Condes de Hesse-Darmestádio
Nobres da Alemanha